Laufer, Lauffer, Läufer (Laeufer), Lojfer, Lajfer, etc.:
 (niem. Läufer biegacz) dawniej giermek biegnący przed orszakiem lub powozem pana 
 figura szachowa, goniec
 wąska długa serweta, bieżnik

Nazwisko
 Laufer 
  (1904–1969), niemiecki polityk (SPD, KPD, SED)
  (* 1939), czeski artysta, piosenkarz i aktor
  (* 1985), izraelski pisarz